Парламентские выборы в Великобритании 1959 года — демократические выборы, прошедшие 8 октября 1959 года. Консерваторы, возглавляемые Гарольдом Макмилланом, победили на выборах и увеличили отрыв от лейбористов во главе с Хью Гайтскеллом до 107 мест в Палате общин.

Предвыборная кампания 
Суэцкий кризис, одним из главных виновников которого были Великобритания и лично премьер-министр Энтони Иден, пошатнул позиции консерваторов, и опросы общественного мнения показывали бо́льшую поддержку лейбористов. Однако Иден ушёл в отставку в 1957 году, и новый премьер-министр от консерваторов Гарольд Макмиллан, сконцентрировавшись на вопросах экономического развития и добившись положительной динамики роста экономики и роста уровня жизни, вернул партии популярность, и в сентябре 1958 года консерваторы опередили лейбористов по популярности.

Однако на итоги выборов повлияли и действия лейбористов. Так, раздавая предвыборные обещания, Хью Гайтскелл допустил ошибку, пообещав, что в случае прихода к власти лейбористы не будут повышать налоги. При этом лейбористы обещали увеличить социальные расходы. В то же время, было известно, что для правительство консерваторов было вынуждено сокращать социальные и иные расходы из-за угрозы бюджетного дефицита.

Результаты выборов

Ссылки 
 Выборы 1959 года на сайте BBC.co.uk  

Парламентские выборы в Великобритании
Выборы 1959 года
События 8 октября
Октябрь 1959 года
1959 год в Великобритании